Betzdorf kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Betzdorf, Luxemburg, ort i kommunen Betzdorf, 
 Betzdorf, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Grevenmacher

Tyskland 

 Betzdorf, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz,